Михаил Клавдиевич Екатерининский (20 декабря 1904 — 17 июля 1974) — советский актёр театра и кино. Народный артист РСФСР (1968).

Биография 
В 1928 г. окончил Ленинградский техникум сценических искусств по классу Леонида Сергеевича Вивьена. В 1928—1938 г. — актёр «Театра актерского мастерства», организованного Л. С. Вивьеном (с 1931 г. — филиал театра Госдрамы, в 1934—1936 г. — филиал Ленинградского театра Красной Армии, с 1936 г. — Реалистический театр).

В 1938—1943 гг. — актёр Ленинградского театра имени Ленинского комсомола, в 1943—1974 гг. — Ленинградского академического театра драмы имени А. С. Пушкина.

Похоронен на .

Семья 

Жена — Надежда Михайловна Белокурова (1917—1977), актриса.

Дочь Мария — заслуженная артистка России, сын Алексей (род. 1.10.1946).

Внуки: Степан Владимирович Орлов (род. 22.10.1971) — депутат Московской городской Думы, Анна Алексеевна Екатерининская (род. 4.5.1975) — актриса.

Творчество

Роли в театре 

 Господа офицеры (по «Поединку» А. И. Куприна) — Ромашов

Ленинградский академический театр драмы им. А. С. Пушкина  

  — «Памятные встречи» А. Утевского — Николай
  — «Варвары» А. М. Горького — Монахов
  — «Жизнь в цвету» А. П. Довженко — Рябов
  — «Полководец Суворов» И. В. Бахтерева и А. В. Разумовского — генерал Львов
  — «Живой труп» Л. Н. Толстого — Петушков
  — «Годы странствий» А. Н. Арбузова — Солдатенков
  — «Оптимистическая трагедия» В. В. Вишневского — Первый офицер
  — «Пучина» А. Н. Островского — Луп Лупыч Переярков
  — «На дне» А. М. Горького — Костылев
  — «Одна ночь» Б. Л. Горбатова — Марк Богданович
  — «Изюминка на солнце» Л. Хэнсберри — Бобо
  — «Перед заходом солнца» Г. Гауптмана — Винтер
  — «Чти отца своего» В. В. Лаврентьева — Капитон Егорович
  — «Обыкновенная история» по роману И. А. Гончарова — Антон Иванович
  — «Душной ночью» Дж. Болла и С. Силлифанта — Эрик Эндикотт
  — «Дело, которому ты служишь» по Ю. П. Герману — Пауль Гебейзен
  — «Вишневый сад» А. П. Чехова — Фирс
  — «Горячее сердце» А. Н. Островского — Аристарх
  — «Иней на стогах» Л. Моисеева — Тулин
 «Калхас» А. П. Чехова — Никита Иванович, суфлёр

Роли в кино

Награды и признание 
 Заслуженный артист РСФСР (5.8.1958)
 Народный артист РСФСР (29.2.1968).

Ссылки 
 
 
 
 Михаил Екатерининский в Авторском проекте Алексея Тремасова

Выпускники Российского государственного института сценических искусств
Персоналии:Театр «Балтийский дом»